Rajd San Remo 1984 - Rajd Włoch (26. Rallye Sanremo) – 26 Rajd San Remo rozgrywany we Włoszech w dniach 30 września-5 października. Była to dziesiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1984. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Bazą rajdu było miasto San Remo.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 10 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

San Remo
1984
1984 we Włoszech